Елмајра има више значења:
 Елмајра (Калифорнија)
 Елмајра (Њујорк)
 Елмајра (Мисури)